Sněžnogorsk může být:

 Sněžnogorsk (Murmanská oblast) – město v Murmanské oblasti v Ruské federaci
 Sněžnogorsk (Krasnojarský kraj) – sídlo městského typu v Krasnojarském kraji v Ruské federaci